Dear Heart steht für:

 Dear Heart, Originaltitel von Die Frau seines Herzens, US-amerikanischer Film von Delbert Mann (1964)
 Dear Heart (Lied), Song von Henry Mancini, Ray Evans und Jay Livingston (1964)